Села:
 Новооленівка — Донецька область, Костянтинівський район
 Новооленівка — Донецька область, Покровський район
 Новооленівка — Запорізька область, Запорізький район